Animaniacii (în engleză: Animaniacs) este un serial animat american de comedie muzicală de televiziune streaming dezvoltat de Wellesley Wild și Steven Spielberg pentru Hulu. Un revival al serialului original cu același nume din 1993 creat de Tom Ruegger, acest serial urmărește întoarcerea fraților Warner, Wakko, Yakko, și Dot (dublați respectiv de actorii lor originali de dublaj Rob Paulsen, Jess Harnell și Tress MacNeille) alături de Pinky și cu Brain (dublați respectiv de actorii lor originali de dublaj Paulsen și Maurice LaMarche).

Serialul a fost anunțat prima oară în ianuarie 2018 cu o comandă de două sezoane, fiind produs de Amblin Television și Warner Bros. Animation. Premiera a avut loc pe Hulu pe 20 noiembrie 2020, cu al doilea sezon fiind lansat pe 5 noiembrie 2021 și al treilea și ultimul sezon pe 17 februarie 2023.

Distribuție
 Rob Paulsen – Yakko Warner, Pinky și Dr. Scratchansniff
 Jess Harnell – Wakko Warner
 Tress MacNeille – Dot Warner
 Maurice LaMarche – Brain
 Frank Welker – Ralph T. Guard și Chicken Boo
 Stephanie Escajeda – Nora Rita Norita

Episoade

Referințe

Legături externe